Termenul de batal se referă la:

batal (batale): Groapă de depozitare a țițeiului, a noroiului rezultat prin săpare sau a diverselor reziduuri de fabricație din industria petrolului. Se utilizează și la decantarea mâlului rămas dela epurarea apelor uzate

batal (batali): Berbec castrat în vederea îmbunătățirii calității cărnii și a lânii.